Adams Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Adams Mountain (Arkansas)
 Adams Mountain (Aroostook County, Maine)
 Adams Mountain (Oxford County, Maine)
 Adams Mountain (Massachusetts)
 Adams Mountain (Montana)
 Adams Mountain (North Carolina)
 Adams Mountain (Oregon)
 Adams Mountain (Texas)
 Adams Mountain (Vermont)
 Adams Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Adam Mountain
 Adams Hill
 Adams Peak